Kambaitipsyche är ett släkte av nattsländor. Kambaitipsyche ingår i familjen fångstnätnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fångstnätnattsländor
Kambaitipsyche